Суперкубок Англії з футболу 1987 — 65-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 серпня 1987 року між чемпіоном Англії «Евертоном» та володарем кубка країни «Ковентрі Сіті».

Володарем трофею став «Евертон», для якого цей титул став восьмим у кар'єрі і четвертим поспіль. Переможним став єдиний гол, забитий гравцем ліверпульської команди Вейном Кларком наприкінці першого тайму гри.

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на footballsite.co.uk  

1987
Англія
Серпень 1987
1987 в англійському спорті